Tarassenko (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Georgijewitsch Tarassenko († 2015), russischer Schauspieler
 Andrei Wladimirowitsch Tarassenko (* 1968), russischer Eishockeyspieler
 Kateryna Tarassenko (* 1987), ukrainische Ruderin
 Michail Wassiljewitsch Tarassenko (* 1947), russischer Politiker 
 Stanislaw Wassiljewitsch Tarassenko (* 1966), russischer Weitspringer
 Wassyl Tarassenko (* 1961), ukrainischer Bürgermeister
 Wladimir Andrejewitsch Tarassenko (* 1991), russischer Eishockeyspieler